Жан Пельтье:
 Пельтье, Жан Габриэль (Jean Gabriel Peltier; 1758—1825) — французский журналист, памфлетист, противник Революции.
 Пельтье, Жан Шарль Атаназ (1785—1845) — французский физик.
 Примечания